Vitaliano Borromeo ist der Name folgender Personen:

* Vitaliano VI. Borromeo (1620–1690), italienischer Adliger, Diplomat und Gemäldesammler
 Vitaliano Borromeo (Kardinal) (1720–1793), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Thebae